Infant Filip Petr Gabriel Španělský (španělsky: Infante Felipe Pedro Gabriel de España; 7. června 1712 – 29. prosince 1719) byl španělský infant a třetí dítě (třetí ze čtyř synů) krále Filipa V. Španělského a jeho manželky královny Marie Luisy Savojské.

Infant Filip Petr Gabriel se narodil časně ráno 7. června 1712 v El Escorial v Madridu, králově oficiální rezidenci, téměř tři roky po smrti svého staršího bratra a jmenovce infanta Filipa Petra, který zemřel ve věku šestnácti dní.

Na Štědrý den roku 1719 byl Filip již velmi nemocný. Zemřel 29. prosince 1719, přičemž jeho otec zařídil jeho pohřeb už několik dní před smrtí. Filip byl pohřben v komplexu El Escorial.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Infant Filip Petr Gabriel na GeneAll.com (anglicky)
 Infant Filip Petr Gabriel na thePeerage.com (anglicky)
 „Infant Filip Petr Gabriel“. role.eu. (anglicky)

Narození v roce 1712
Úmrtí v roce 1719
Bourboni
Muži